Автошлях E105 — автошлях європейської мережі автошляхів.
 E105 (також Жовтий тривкий AB) — харчовий барвник.